Cerithium lymani är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1949. Cerithium lymani ingår i släktet Cerithium och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lymani